Saint-Gratien (avec un trait d'union) désigne plusieurs lieux ou édifices, nommés ainsi en hommage à  :

 Saint-Gratien, ancienne commune française de la Nièvre, auj. intégrée à Saint-Gratien-Savigny
 Saint-Gratien, commune française de la Somme
 Saint-Gratien, commune française du Val-d'Oise.
 Saint-Gratien, hameau des Alpes-Maritimes, dans la vallée de la Gordolasque.

Voir aussi 
 
 Saint-Gratien-Savigny, commune française de la Nièvre

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France